West Coast Divizia este un administrativă Diviziunea din Sabah, est Malaezia, de pe insula Borneo. Ea ocupă nord-vest parte din Sabah. Cu o suprafata de 7588 km patrati, se ocupă 10,3% din teritoriul Sabah. Ea are, de asemenea, aproximativ 30% din populația totală din Sabah.

Divizia este împărțită în raionul i de Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Putatan, Papar, și capitala statului Kota Kinabalu.

Malaezia